La ligne 21 Adinkerque - La Panne est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Adinkerque à La Panne entre  et . C'était à l'origine une ligne privée qui a été rachetée par la SNCV en .

Histoire

Sous la société du Tramway de La Panne 

 : attribution d'une concession pour un tramway hippomobile entre la gare d'Adinkerque et la plage de La Panne à Mr Georges Hobé architecte à Bruxelles. La société anonyme du Tramway de La Panne se substitue ensuite à ce dernier. 

 : mise en service en traction hippomobile entre la gare d'Adinkerque et La Panne Digue par la société du Tramway de La Panne. Écartement étroit de  ; le terminus de la gare d'Adinkerque est au sud des voies devant le bâtiment voyageur, le tram franchit les voies de la ligne 73 à niveau sur la De Pannelaan. 

 : passage à la traction vapeur au moyen de locomotives. 

 : mise en service du dépôt sur la Nieuwpoortlaan au n°14. 

Date inconnue, probablement 1923 : suppression des voies au sud de la gare d'Adinkerke et report au nord des voies du chemin de fer devant le bâtiment voyageur. 

 : passage à la traction diesel au moyen de locomotives.

Sous la SNCV 
 : dissolution de la société du Tramway de La Panne et achat par la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) ; reconstruction de la ligne à l'écartement métrique et électrification, en partie à double entre La Panne Église et la Grand-Place, création d'une boucle de retournement au terminus de La Panne Digue depuis la Zeelaan par la Sloepenlaan (nouvelle section) et la Nieuwpoortlaan (ligne 2 Ostende - La Panne) puis retour sur la Zeelaan. L'infrastructure de la ligne est intégrée dans un nouveau capital, le  « De Panne - Adinkerke ».

 :  mise en service en traction électrique sous l'indice 13 entre la gare d'Adinkerque et La Panne Digue.

 : suppression, remplacement par une ligne d'autobus sous le même indice.

Infrastructure

Dépôts et stations

Matériel roulant

Sous la société du Tramway de La Panne

Locomotives diesel

Locomotives à vapeur

Voitures

Sous la SNCV

Automotrices électriques 
Type OB : séries 9228-9251, 9470-9477.

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 348 (1933), n° de tableau partagé par les lignes 7 Furnes - Coxyde, 9 Furnes - Ostdunkerque, 21 Adinkerque - La Panne et 348 Ostende - Furnes.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Occidentale

 

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Occidentale
Tramway en Belgique
Capital 193
Capital 201
Adinkerque
La Panne